Alborea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alborea (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Alborea (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar